«Рождество Эркюля Пуаро» () — классический детективный роман Агаты Кристи с участием Эркюля Пуаро. Впервые опубликован 19 декабря 1938 года. Другое название — "A Holiday for Murder" (переведён как "Праздник смерти").

Сюжет 
События романа разворачиваются накануне и после Рождества, с 22 по 27 декабря, в загородном доме Горстон-холл в вымышленном городе Лонгдейле на границе Англии и Шотландии. Книга посвящена расследованию убийства хозяина дома — престарелого миллионера Симеона Ли, который впервые за двадцать лет решил собрать на Рождество всех своих детей. Убийство происходит непосредственно в вечер перед Рождеством после большого семейного скандала.

Подозреваемыми в убийстве, как и в большинстве романов А. Кристи, оказываются все родственники и слуги убитого. При этом убийству предшествует другое преступление — кража.

Основное расследование ведет талантливый местный инспектор Сагден при поддержке полковника Джонсона, начальника полиции Миддлшира (уже появлялся ранее в романе «Трагедия в трёх актах» 1935 г.). Поскольку в вечер убийства в доме Джонсона гостил его друг Эркюль Пуаро, то он приглашает его помочь в раскрытии убийства в качестве неофициального консультанта.

Персонажи 
Эркюль Пуаро, бельгийский детектив
 Полковник Джонсон, главный констебль
 Суперинтендант Сагден, полицейский-следователь
 Симеон Ли, старый миллионер
 Альфред Ли, сын Симеона
 Лидия Ли, жена Альфреда
 Джордж Ли, сын Симеона
 Магдалина Ли, жена Джорджа
 Дэвид Ли, сын Симеона
 Хильда Ли, жена Дэвида
 Харри Ли, сын Симеона
 Пиллар Эстравадос, внучка Симеона из Испании
 Стивен Фарр, сын бывшего делового партнера Симеона
 Хорбери, слуга Симеона
 Трессилиан, дворецкий
 Уолтер, лакей

Особенности написания 
Характерной чертой этого романа является особо кровавый характер убийства, тогда как в большинстве других своих произведений А. Кристи избегает обилия следов крови: рана на теле убитого чаще всего очень мала, либо её совсем нет. Это отражало общую нелюбовь А. Кристи к натурализму, характерному для современного детективного жанра, но иногда и она использовала «жестокие» убийства. Отступление от этого правила в этом романе связано с просьбой зятя А. Кристи Джеймса (супруга сестры писательницы), которому она и посвятила своё произведение. В посвящении говорится:

«Мой дорогой Джеймс! Ты всегда был одним из самых преданных и доброжелательных моих читателей, поэтому я всерьёз огорчилась, получив твои критические замечания. Ты жаловался, что мои убийства становятся чересчур рафинированными — иными словами, анемичными. Тебе хотелось бы „настоящего жестокого убийства с большим количеством крови“, когда ни у кого не возникло бы сомнения, что это убийство! Эта история написана специально для тебя. надеюсь, она тебе понравится. Твоя любящая свояченица Агата»

Примечания

Литература

Ссылки 

 

Романы 1938 года
Романы Агаты Кристи